Sunia ist der Familienname folgender Personen:

 Faoa Aitofele Sunia (* 1943), Politiker aus Amerikanisch-Samoa
 Fofó Iosefa Fiti Sunia (* 1937), Politiker aus Amerikanisch-Samoa
 Tauese Sunia (1941–2003), Politiker aus Amerikanisch-Samoa